Der Taekwondowettkampf im Fliegengewicht der Frauen (bis 49 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde am 24. Juli 2021 in der Halle A der Makuhari Messe in Chiba ausgetragen.

Titelträger

Ergebnisse

Turnierplan 
Da eine Athletin mehr als die ursprünglich vorgesehenen 16 Athletinnen teilnahm, fand zunächst eine 1. Runde statt, in der ermittelt wurde, wer im Achtelfinale auf die an Position 1 gesetzte Thailänderin Panipak Wongpattanakit traf.

Hoffnungsrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Fliegengewicht Frauen
Sportveranstaltung in Chiba